Irene de Grecia (en griego, Ειρήνη της Ελλάδας; Atenas, 13 de febrero de 1904-Fiesole, 15 de abril de 1974) fue una princesa de Grecia y Dinamarca, y duquesa de Aosta y Spoleto por matrimonio.

Biografía

Familia e infancia 

Irene () era la segunda hija y quinto de los vástagos del futuro rey Constantino I de Grecia y de su esposa, Sofía de Prusia. En el momento de su nacimiento reinaba en Grecia su abuelo, Jorge I de Grecia. Tuvo tres hermanos llamados Jorge (1890-1947), Alejandro (1893-1920) y Pablo (1901-1960), todos reyes de Grecia, y dos hermanas llamadas Elena (1896-1982), luego reina madre de Rumanía, y Catalina (1913-2007), luego Lady Brandram. 

Recibió una educación marcadamente inglesa por influencia de su madre (nieta de la reina Victoria I del Reino Unido). Estuvo muy unida a su hermana mayor, la princesa Elena de Grecia, y a su hermano Pablo, futuro rey Pablo I de Grecia.

Matrimonio 

El 1 de julio de 1939 contrajo matrimonio con el príncipe Aimón de Saboya, segundo hijo del príncipe Manuel Filiberto de Saboya-Aosta, duque de Aosta, y de la princesa Elena de Orleans. Amadeo era nieto del rey Amadeo I de España y en 1904 recibió el título de duque de Spoleto de parte de su tío, el rey Víctor Manuel III de Italia.

El 18 de mayo de 1941, Aimón fue nombrado rey de Croacia como Tomislav II. Los nuevos soberanos no se sentían muy unidos a un territorio creado por conveniencias políticas - Estado Independiente de Croacia - y controlado por Alemania e Italia. En 1943, cuando Italia se retiró de la guerra, Tomislav II dejó la corona de un reino en el que no había puesto los pies. En 1942, Aimón sucedió a su hermano en la titularidad del Ducado de Aosta, siendo el IV duque de Aosta.

De 1941 a 1942, la reina prestó servicio en la Cruz Roja, en la Unión Soviética.

El 27 de septiembre de 1943 nació el único hijo de Irene y Aimón, el príncipe Amadeo, V duque de Aosta.

Irene no tuvo una vida fácil como se le presupone a las personas de su rango. Vivió todos los exilios de la familia real griega y fue detenida por los nazis y encarcelada, primero en Sartirana (Italia) y más tarde en Hirschegg (Alemania), siendo liberada en 1945. En 1948, falleció Aimón de Aosta en Buenos Aires, donde había emigrado en busca de una nueva vida lejos de la postguerra europea. Irene y su hijo se enteran de la noticia por la BBC y no pudieron ir al entierro por no tener dinero suficiente para el largo viaje, ya que todos sus bienes se encontraban confiscados por la República de Italia. Con el tiempo, el V duque de Aosta recuperaría parte de los mismos.

Irene murió en Fiesole el 15 de abril de 1974. Estuvo enterrada en la capilla de la finca Il Borro, situada en la ciudad italiana de Arezzo, y que es propiedad de su hijo, Amadeo de Saboya. Actualmente, su tumba se encuentra en la Basílica de Superga, en Turín.

Distinciones honoríficas 
Nacionales
 Enero de 1936: Dama gran cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía.
 30 de marzo de 1963: Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia.

Extranjeras
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada ().

Antepasados

Bibliografía

Referencias 

Nobles de Grecia del siglo XX
Nobles de Italia del siglo XX
Nobles de Dinamarca del siglo XX
Princesas de Grecia de Grecia del siglo XX de la casa de Glücksburg
Reyes de Croacia
Sepultados en la Basílica de Superga
Damas grandes cruces de la Orden de las Santas Olga y Sofía (Clase especial)
Nacidos en Atenas
Fallecidos en Fiesole
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Decorados con la Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia
Duquesas consortes de Aosta
Duquesas consortes del siglo XX
Duquesas consortes de la casa de Glücksburg
Enfermeras
Enfermeras de Grecia
Enfermeras de Croacia
Enfermeras de Alemania
Enfermeras de Dinamarca